Gustavo Fernandez es un director de televisión brasileño de novelas de la Rede Globo.

Trabajos en televisión 
2014 - Boogie Oogie - dirección general
2013 - Além do Horizonte - dirección general
2012 - Avenida Brasil - dirección
2012 - O Brado Retumbante - dirección general
2011 - Cuento encantado - dirección
2010 - A Cura - dirección
2009 - Cuna de gato - dirección
2008 - La favorita - dirección
2007 - Dos caras - dirección
2006 - Pé na Jaca - dirección
2005 - Belíssima - dirección
2004 - Começar de Novo - dirección
2004 - Um Só Coração - dirección

Referencias 

Directores de televisión de Brasil